Ratsch steht für:
 Ratsch an der Weinstraße
 deutscher Name von Gródczanki, Ortsteil der Gemeinde Pietrowice Wielkie in Polen

Ratsch ist der Familienname der folgenden Personen:
 Harry Ratsch (* 1924), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rácz
 Rätsch